Dębów ist der Name von zwei Ortschaften in Polen:

 Dębów (Gać) in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Dębów (Sosnówka) in der Woiwodschaft Lublin; siehe Gmina Sosnówka